Signál nebo signal může být:

informatika a technika
 Signál – fyzikální jev nesoucí informaci
 Analogový signál
 Diskrétní signál
 Kouřový signál
 SOS – nouzový signál
 Signál (informatika) – jednoduchá zpráva posílaná procesům
 Hodinový signál
 Buněčná signalizace
 Signál Wow!
 Zpracování signálu
 Signal (software) – aplikace pro šifrovanou mobilní komunikaci
 Signal (protokol) – protokol pro šifrovanou komunikaci

doprava 
 Semafor
 Návěstidlo

kultura
 Signál (budova) – budova místního nákupního centra z dob budovatelského socialistického urbanismu na pražském sídlišti Jižní Město, jedna ze skupiny podobných, ješte k budovám Start a Cíl
 Signal (časopis) – propagandistický časopis Wehrmachtu
 Signál (časopis) – československý časopis vydávaný v letech 1965–1974
 Signal (festival) – světelný festival konaný každoročně v Praze
 Signál (film) – komedie režiséra Tomáše Řehořka z roku 2012

geografie
 Signál (Krkonoše) – hora v Krkonoších, 1175 m n. m., vedlejší vrchol vrchol Světlé
 Signál (Podorlická pahorkatina) – návrší v Podorlické pahorkatině, 496 m n. m., jz. od Hronova
 Signal de Mailhebiau – hora v oblasti Aubrac ve Francii
 Signal de Randon – hora v départementu Lozère ve Francii
 Signal Mountain – jméno několika hor v USA a Kanadě

vojenství
 USS Signal – název dvou lodí Námořnictva Spojených států amerických